Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 205001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 listopada 1996 do 6 sierpnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

205001-205100

205101-205200

205201-205300

205301-205400

205401-205500

205501-205600

205601-205700

205701-205800

205801-205900

205901-206000

Przypisy 

Lista planetoid 205001-206000